Moledo peut désigner :
au Portugal :
Moledo, paroisse civile de la municipalité de Caminha, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Moledo, paroisse civile de la municipalité de Castro Daire, située dans le district de Viseu et la région Centre ;
Moledo, paroisse civile de la municipalité de Lourinhã, située dans le district de Lisbonne et la région Centre.